Мелцер може да се отнася за:

 Алан Мелцер – американски икономист
 Вернер Мелцер – германски футболист
 Доналд Мелцер – американски психоаналитик
 Юрген Мелцер – австрийски тенисист